Geißkopf oder Geisskopf ist der Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge (sortiert nach Höhe):
 Geißkopf (Bregenzerwaldgebirge) (1198 m), im Bregenzerwaldgebirge bei Schwarzenberg (Vorarlberg), Bezirk Bregenz, Vorarlberg, Österreich
 Geißkopf (1097,4 m), im Bayerischen Wald bei Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern, Deutschland
 Geißkopf (Nordschwarzwald) (1085,5 m), im Schwarzwald bei Seebach (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Geißkopf (Mittlerer Schwarzwald) (359,4 m), im Schwarzwald bei Berghaupten, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Ehemalige Siedlung in Deutschland:
 Hofruine Geisskopf, untergegangene Waldbauernsiedlung bei Iggelbach (Elmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz